Paryżanka – nazwa nadana jednemu z fresków z pałacu w Knossos
 Paryżanka – amerykański film z 1923 roku w reżyserii Charliego Chaplina (A Women of Paris: A Drama of Fate)
 Paryżanka − amerykański film z 1938 roku w reżyserii Henry’ego Kostera  (The Rage of Paris)
 Paryżanka − francuski film z 2017 roku w reżyserii Ludovica Bernarda  (Mission Pays basque)
 'Paryżanka' – odmiana gruszy